Intraco Prime – budynek biurowo-handlowy budowany przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Inwestorem jest Polski Holding Nieruchomości.

Opis 
Intraco Prime powstaje w sercu Muranowa, w niewielkiej odległości od stacji metra Dworzec Gdański oraz zabytkowego starego miasta - przed biurowcem Intraco - jednym z pierwszych wieżowców w Warszawie. Obiekt będzie wykonany w standardzie klasy A o powierzchni 13 tys. mkw. łączącym funkcję biurową oraz uzupełniającą ją funkcję handlowo-usługową. Budynek będzie się składał z 8 kondygnacji nadziemnych oraz trzypoziomowego parkingu podziemnego z miejscami parkingowymi i rowerowymi oraz stacjami dla samochodów elektrycznych. Lokale handlowo-usługowe o powierzchni ok. 860 mkw. zlokalizowane będą w części parterowej.

Projekt architektoniczny 

Projekt architektoniczny Intraco Prime przygotowało Konsorcjum pracowni Juvenes-Projekt Sp. z o.o. i Pracowni Obsługi Inwestorów Pro-Invest Sp. z o.o. Koncepcja powstała z poszanowaniem modernistycznej architektury i historii ikony, jaką jest Intraco. Pod względem architektonicznym nowy budynek operuje prostymi podziałami i powtarzalnością elewacji. Zgodnie z zamysłem, Intraco Prime uzupełnia istniejący budynek Intraco pod względem architektonicznym oraz urbanistycznym.

Budowa 

Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w czerwcu 2019 roku. Budowa obiektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2020 r. i zgodnie z harmonogramem powinna trwać ok. 24 miesięcy. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Strabag.

Certyfikacja 

Inwestor planuje certyfikację budynku w systemie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Dotychczas Intraco Prime otrzymało certyfikat Interim za projekt. Po zakończeniu prac budynek będzie starał się o certyfikat Final.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Intraco Prime na stronie Polskiego Holdingu Nieruchomości
 Intraco Prime na Urbanity.pl

Budynki biurowe w Warszawie
Muranów (Śródmieście)